Grlica est un toponyme qui peut désigner :
Grlica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža, République serbe de Bosnie ;
Gërlicë/Grlica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie)

Voir aussi 

Gornja Grlica